John Alcock – aviatore e militare britannico
 John Alcock – organista inglese, padre dell'omonimo organista
 John Alcock – organista inglese, figlio dell'omonimo organista
 John Alcock – vescovo inglese